Джин Хепберн, леди Дарнли, хозяйка Кейтнесса, леди Морэм (; умерла в 1599 году) — шотландская дворянка, член пограничного клана Хепбернов. Её братом был Джеймс Хепберн, 4-й граф Ботвелл, третий муж Марии Стюарт, королевы Шотландии. Первым мужем Джин был Джон Стюарт, 1-й лорд Дарнли, незаконнорожденный сводный брат королевы Марии, что сделало Джин двойной невесткой королевы. Джин была замужем три раза. Она также была леди Морэма, получив в 1573 году баронство Морэм и земли, которые принадлежали её матери, леди Агнес Синклер и были конфискованы короной вслед за изменой её брата, графа Ботвелла.

Биография 

Леди Джин Хепберн родилась в замке Крайтон, Мидлотиан, Шотландия, в семье Патрика Хепберна, 3-го графа Ботвелла (1512—1556), и леди Агнес Синклер (? — 1572). Её братом был Джеймс Хепберн, 4-й граф Ботвелл (1534—1578), который получил дурную славу как третий муж Марии, королевы Шотландии. Впервые он женился в феврале 1566 года на леди Джин Гордон, богатой наследнице Хайленда, которая была сестрой Джорджа Гордона, 5-го графа Хантли. Ботвелл и Джин развелись 7 мая 1567 года, а восемь дней спустя он женился на королеве Марии Стюарт.

Бабушкой и дедушкой Джин по отцовской линии были Адам Хепберн, 2-й граф Ботвелл, и Агнес Стюарт, а её бабушкой и дедушкой по материнской линии были Генри Синклер, 3-й лорд Сент-Клер, и Маргарет Хепберн.

Её родители развелись незадолго до 16 октября 1543 года, и мать Джин с тех пор именовалась леди Морэм вплоть до своей смерти в 1572 году.

Леди Джин иногда называли Джейн или Джанет. В январе 1560 года английский агент Томас Рэндольф написал, что ему известно о каком-то скандале, касающемся Джин, «дело Мирри, в связи с сообщением», но не дал никаких дополнительных подробностей.

8 октября 1573 года в Эдинбурге Джин получила земли и баронство Морэм, которые первоначально принадлежали её матери и были конфискованы короной после того, как её брат Ботвелл был обвинен в измене.

Браки и дети 
Джин Хепберн была «обручена» с Робертом Лаудером Младшим из Басса (? — 1575) 24 июля 1556 года, но брак не был заключен.

4 января 1562 года Джин стала женой Джона Стюарта (1531—1562), незаконнорожденного сына короля Шотландии Якова V от его любовницы Элизабет Кармайкл. Свадьба была отпразднована в замке Крайтон, а затем торжества принимал её брат, граф Ботвелл. Королева Мария присутствовала на свадьбе вместе со своим другим незаконнорожденным сводным братом и главным советником Джеймсом Стюартом, графом Мореем. Английский дипломат Томас Рэндольф слышал, что было «много хорошего спорта и развлечений». Джон Стюарт получил титул 1-го лорда Дарнли в том же году, а также был назначен коммендантом Колдингема. У них было трое детей:

 Фрэнсис Стюарт, 5-й граф Ботвелл (декабрь 1562 — 4 ноября 1613 Неаполь, Италия), женился на леди Маргарет Дуглас, дочери Дэвида Дугласа, 7-го графа Ангуса и Маргарет Гамильтон, от которой у него было шестеро детей.
 Кристиан Стюарт, который был назначен качать колыбель Якова VI в 1568 году.
 Марджори Стюарт, которая вышла замуж (1) за Уильяма Синклера из Андерхаула, штат Унст, (2) за Уильяма Брюса из Симистера

Джон Стюарт умер в ноябре 1563 года. Она вышла замуж во второй раз за Джона Синклера, мастера Кейтнесса (? — 1576), старшего сына Джорджа Синклера, 4-го графа Кейтнесса (? — 1582), и леди Элизабет Грэм, от которого у неё было пятеро детей:

 Джордж Синклер, 5-й граф Кейтнесс (ок. 1566 — февраль 1643), женился 29 июля 1585 года на леди Джин Гордон, дочери Джорджа Гордона, 5-го графа Хантли, и леди Энн Гамильтон, от которой у него было пятеро детей.
 Сэр Джеймс Синклер, женился на Элизабет Стюарт, от которой у него было четверо детей.
 Сэр Джон Синклер (умер после 21 декабря 1627 года), женился на Джанет Сазерленд, от которой у него был один сын.
 Бесси Синклер (умерла после 19 июля 1574 года), вышла замуж за Джорджа Макклеллана.
 Мэри Синклер (умерла после 20 февраля 1582 года), вышла замуж за сэра Джона Хоума.

В 1567 году, после похищения графом Боствеллом королевы Марии в замок Данбар, где он держал её в плену, пока она не согласилась выйти за него замуж, Джин служила одной из компаньонок королевы вместе с Джанет Битон, бывшей любовницей Ботвелла, и её сестрой, Маргарет Битон, леди Ререс. Королева очень любила свою бывшую невестку Джин и подарила ей расшитую блестками малиновую нижнюю юбку и плащ из тафты . Вскоре после этого, 15 мая, состоялся неудачный брак королевы Марии с графом Ботвеллом, в результате чего Джин Хепберн снова стала невесткой королевы.

Джин и её второй муж Джон Синклер, мастер Синклер, развелись 17 июля 1575 года. Он умер в сентябре 1575 года в плену после того, как его отец заключил его в тюрьму после ссоры.

В 1578 году Джин вышла замуж за своего третьего мужа, Арчибальда Дугласа, пастора Дугласа (? — 1603), сына Уильяма Дугласа, 3-го лэрда из Уиттингема, и Элизабет Лаудер. Он участвовал в заговоре с целью убийства Генри Стюарта, лорда Дарнли, и присутствовал в церкви Кирка О’Филда в ночь убийства. В 1581 году, предупрежденный о своем предстоящем аресте за соучастие в убийстве лорда Дарнли, он бежал из замка-дома Джин в Морэме в Англию. 21 ноября 1581 года он был лишен гражданства актом парламента. На суде 26 мая 1586 года он был оправдан в убийстве.

Джин умерла в 1599 году в Кейтнессе. Её завещание было утверждено 27 июля 1599 года.

Примечания

Литература 
 Antonia Fraser, Mary, Queen of Scots, Dell Publishing Co., Inc., New York, March 1971, originally published by Weidenfeld and Nicolson, London, 1969
 N. Brysson Morrison, Mary, Queen of Scots, The Vanguard Press, New York, 1960

Ссылки 
 Lady Jean Hepburn

Хепберны
История Шотландии